Tra le competizioni dello sci alpino ai XV Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò giovedì 25 febbraio sulla pista Men's Olympic Giant SL di Nakiska; l'italiano Alberto Tomba vinse la medaglia d'oro, l'austriaco Hubert Strolz quella d'argento e lo svizzero Pirmin Zurbriggen quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era lo svizzero Max Julen, che aveva vinto la gara dei XIV Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Bjelašnica precedendo lo jugoslavo Jure Franko (medaglia d'argento) e il liechtensteinese Andreas Wenzel (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Zurbriggen, vincitore a Crans-Montana 1987 davanti al lussemburghese Marc Girardelli e a Tomba.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.33 (UTC-7)
Pista: Men's Olympic Giant SL (Whoop Up)
Partenza: 2 243 m s.l.m.
Arrivo: 1 874 m s.l.m.
Dislivello: 369 m
Porte: 47
Tracciatore: Hans Pum (Austria)

2ª manche:
Ore: 14.03 (UTC-7)
Pista: Men's Olympic Giant SL (Whoop Up)
Partenza: 2 243 m s.l.m.
Arrivo: 1 874 m s.l.m.
Dislivello: 369 m
Porte: 48
Tracciatore: George Capaul (Stati Uniti)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1988

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile